Vroemen ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Joseph Frans Vroemen (1910–1992), niederländischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Bischof von Chikwawa
 Simon Vroemen (* 1969), niederländischer Hindernisläufer